Doniphan kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Doniphan (Missouri)
Doniphan (Nebraska)